Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1960  (известен также как Шотландский кубок 1960, ) — второй розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в шотландских городах Эр, Эдинбург и Глазго с 18 по 23 марта 1960 года. Во второй раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В первом турнире принимали участия две команды — сборные Шотландии и Канады. Команды играли между собой 5 матчей, победителем становилась команда, одержавшая больше побед, чем команда соперников.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1960 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1960 года
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Международные спортивные соревнования в Глазго